HMS „Sealion” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca lwa morskiego:
  – okręt podwodny typu S zwodowany w 1934, zatopiony w celach szkoleniowych w 1945.
  – okręt podwodny typu Porpoise zwodowany w 1959, wycofany ze służby w 1987, złomowany w 1990.

Przypisy 

Sealion